Sassmann ist der Familienname folgender Personen: